Head Games — третий студийный альбом хард-рок-группы Foreigner, выпущенный в 1979 году. Синглы «» и «» закрепили успех альбома. В США альбом получил статус пятикратно платинового.

Список композиций 
 «Dirty White Boy» (Грэмм, Джонс) — 3:37
 «Love on the Telephone» (Грэмм, Джонс) — 3:18
 «Women» (Джонс) — 3:25
 «I’ll Get Even With You» (Джонс) — 3:40
 «Seventeen» (Грэмм, Джонс) — 4:43
 «Head Games» (Грэмм, Джонс) — 3:37
 «The Modern Day» (Джонс) — 3:26
 «Blinded by Science» (Джонс) — 4:54
 «Do What You Like» (Грэмм, Макдональд) — 3:58
 «Rev on the Red Line» (Грэмм, Гринвуд) — 3:35
 «Zalia» [*] (Грэмм, Макдональд) — 2:34

* бонус-треки в переиздании 2002 года

Участники записи 
 Лу Грэмм — вокал, перкуссия
 Мик Джонс — соло-гитара, фортепиано, клавишные, бэк-вокал
  — клавишные, синтезатор
 Иэн Макдональд — ритм-гитара, синтезатор, клавишные, бэк-вокал
 Рик Уиллс — бас-гитара, бэк-вокал
 Деннис Эллиотт — ударные, бэк-вокал

Примечания

Литература 
 
 
 

1979
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Роем Томасом Бейкером
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний